Rothschild встречается в названиях следующих компаний:
 N M Rothschild & Sons — основана в 1811 году, штаб-квартира в Лондоне.
 Rothschild & Co — основана в 1838 году, до 2015 года называлась Paris Orléans SCA, штаб-квартира в Париже.
 L.F. Rothschild — основана в 1899 году, обанкротилась в 1988 году, штаб-квартира была в Нью-Йорке.

См. также 
 Ротшильд